Con il nome di Trattato di Stettino si identificano:
Trattato di Stettino del 1570, che pose termine alla guerra del nord dei sette anni (detta anche "guerra delle tre corone"); 
 Trattato di Stettino del 1630, che stabilì le condizioni per l'ingresso del ducato di Pomerania nella sfera politico-militare svedese nel corso della guerra dei trent'anni; 
 Trattato di Stettino del 1653, che pose termine alla controversia territoriale fra Svezia e Brandeburgo per la spartizione della Pomerania;
 Trattato di Stettino del 1715, che sancì la partecipazione della Prussia e dell'Elettorato di Hannover contro l'Impero svedese nella Grande guerra del nord.